Lashley (Engeland) een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Bobby Lashley worstelaar
 Karl Lashley psycholoog/behaviorist